GPZ, sigle composé des trois lettres G, P et Z, peut faire référence à :
 Gladys Porter Zoo, un parc zoologique et botanique situé à Brownsville, au Texas, aux États-Unis.

GPZ est un code qui peut faire référence à :
 , dans le Minnesota, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Kawasaki GPZ, une gamme de motos.

Code